Konertz ist der Name folgender Personen: 

 Gabriel Konertz (1954–2017), deutscher Ruderer 
 Martin Konertz (* 1957), deutscher Brigadegeneral und Direktor Fähigkeiten, Bewaffnung und Technik der Europäischen Verteidigungsagentur